Битки:

 Битки — пасхальная игра, когда люди при застолье бьют куриными яйцами друг об друга; тот у кого яйцо (куриное) после удара осталось целое, забирает пробитое яйцо противника себе.
 Битки — небольшие круглые котлеты из рубленого мяса.

Топоним 
 Битки — село в Сузунском районе Новосибирской области.

См. также 
 Биткин
 Биткино